Dow Corning Tennis Classic 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Соревнования проводились в Мидленде, США — с 7 по 13 февраля 2011 года, являясь первым крупным турниром в сезоне в Новом Свете.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Варвара Лепченко (№ 75 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Луция Градецкая выигрывает свой 17-й одиночный титул на соревнованиях цикла.
 Ирина Фалькони проигрывает свой 3-й одиночный финал на соревнованиях цикла.

Парный разряд

Факты 
 Джейми Хэмптон выигрывает свой 3-й парный титул на соревнованиях цикла.
 Анна Татишвили выигрывает свой 4-й парный титул на соревнованиях цикла.

См. также 
 Dow Corning Tennis Classic
 Цикл женских турниров ITF 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Февраль 2011 года
2011